Schwarz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 B. Schwarz
 Elizabeth de Araujo Schwarz
 Ernst Schwarz
 Otto Karl Anton Schwarz